Фишах () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Аугсбург. Население составляет 4568 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 30,10 км². Официальный код — 09 7 72 141.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии